Mother's Day es el episodio 28 (décimo quinto de la segunda temporada) de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama.

Sinopsis 
Hoy es el día de la madre, una ocasión sentimental para que los robots honren a Mama, la adorada dueña de la compañía de robots amistosos Mamá. En todo el mundo, robots fabricados en las factorías de máma compran regalos con cariño para la querida magnate que los trajo al mundo. Bender ha comprado un montón de regalos: una figurita de ratones que están tomando el té, una foto enmarcada suya de cuanto sólo tenía un mes y una tarjeta postal parlante. Luego convence a Fry y a Leela para que le ayuden a llevar los regalos hasta la fábrica de Mama. Pero lo cierto es que, Mama odia el día de las madres y dice que en realidad pone antenas en los robots para poder controlar sus mentes, presiona un botón y todos los robots se revelan y acaban con la Nueva Nueva York. Mama dice que Hubert Farnsworth la dejó el día de las madres. Lo mismo dice el profesor cuando los hijos de Mama declaran que el control mental de los robots esta en el sostén de Mama. Hubert cuenta lo que pasó:

Flashback
Es 2938, Hubert, conoce a la sexy mujer llamada, Mama. Comienzan a salir hasta que un día, Hubert, se pelea con ella por querer hacer crecer su pequeño invento.

Continuación
Los hijos de Mama dicen que deben reconciliarse y ella y Hubert tienen una noche romántica hasta que Mama los descubre y renuncia a su plan malvado.

Referencias

Episodios de Futurama
Episodios de televisión de 2000